Kirchegg ist der Name folgender Orte:

  Kirchegg (Gemeinde Abtenau), Ortsteil von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg
  Kirchegg (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark